Woolhouse ist der Familienname folgender Personen:

 John Thomas Woolhouse (1664–1734), englischer Augenarzt
 Wesley Woolhouse (1809–1893), britischer Versicherungsmathematiker